Баяде́рка (от  — танцовщица) — многозначный термин:
 Баяде́рка (баядера) — девадаси, обученная сакральному искусству танца (бхаратанатьям), индийская храмовая танцовщица (см. шемахинская баядерка). 
 В искусстве
 «Баядерка» — балет Мариуса Петипа на музыку Людвига Минкуса (петербургский Большой театр, 1877).
 «Баядерки» — произведение Мориса Равеля для сопрано, хора и оркестра (1900).
 «Баядерка» — название, под которым состоялась российская премьера оперетты Имре Кальмана «Баядера» (Москва, 1923).

 Другое
 Баядерка — вязаная женская кофточка на пуговицах, модная в СССР в 1920-х — 1950-х годах.  См. также 
 Баядера

 Примечания